Чюрюксу — многозначный термин.

 Чюрюксу — река в Турции, приток Большого Мендереса (Меандра).
 Чюрюксу, Нуман — турецкий футболист.